Santa Magdalena kan syfta på:

Geografi

Argentina 
1 Santa Magdalena (ort), Córdoba,

Franska Polynesien 
2 Fatu Hiva, ö, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Franska Polynesienförgreningar